Simatic Step 5 — программное обеспечение компании Siemens, предназначенное для разработки систем автоматизации технологических и производственных процессов на основе программируемых логических контроллеров семейства Simatic S5. Предшественником данного ПО является Simatic Step 3.

С 1 октября 2005 года фирма Siemens более не выпускает новых версий и прекратила поддержку Step 5. Следующим шагом в развитии систем автоматизации был выпуск новой версии языка Simatic Step 7, которая развивается и поддерживается по состоянию на начало 2010-х годов. Однако линейка контроллеров на основе Step 5 используется на большом количестве промышленных предприятий, поэтому ряд сторонних компаний, продолжают поддержку пользователей этого ряда устройств и в 2010-е годы.

Аппаратное обеспечение 
К линейке контроллеров предназначенных для программирования относятся: 90U, 95U, 101U, 100U, 105, 115U, 135U и 155U. Контроллеры с большим номером более сложны и соответственно дороги.
Каждому классу вышеперечисленных контроллеров соответствуют свои значения рабочих частот (скорости), оперативной и постоянной памяти и набора выполняемых операций. Некоторые системы, предназначенные к использованию в системах с повышенными требованиями к надежности, например, в фармацевтической и атомной промышленности, снабжены резервными дублирующими блоками.

Каждое шасси контроллера состоит из:
 задней панели (корзины) со слотами для подключения основных, дополнительных блоков и функциональных модулей;
 блока питания;
 блоков входов и выходов цифровых и/или аналоговых сигналов;
 блока процессора (), снабжённого съёмным блоком энергонезависимой (, ) памяти и резервным аккумулятором;

Step 5 устанавливается на специализированный промышленный компьютер, (в случае его производства фирмой Siemens AG или Fujitsu-Siemens, называющийся в этом случае «программатор», PG) или обычный промышленный компьютер снабжённый специальным интерфейсом и операционными системами DOS или Windows (в окне DOS) в зависимости от версии. Программатор подключается к контроллеру через последовательный порт, промышленную сеть Profibus,  или Industrial Ethernet.

Для связи с оборудованием применяются интерфейсы AS-Interface или компоненты для построения промышленных сетей.

Программное обеспечение 
Программирование контроллеров осуществляется редактором программ на языке Step 5.

Происхождение названия Simatic Step 5 
Название Simatic — зарегистрированная торговая марка компании Siemens, с 1958 года объединяет в акрониме слова «Siemens» и «Automatic».
Step происходит из начальных букв трёх слов немецкого языка .

Редактор 
В редакторе Step 5 программист имеет возможность редактировать и тестировать рабочую, либо разрабатываемою программу в режиме в автономном (offline) либо неавтономном режиме реального времени (online) и произвольно менять значения входных, выходных сигналов и внутренних переменных (маркеров) контролируя технологический процесс.

Языки интерфейса 
Редактор Step 5, поддерживает пять европейских языков: немецкий, английский, испанский, итальянский, французский, а также несколько азиатских — китайский (традиционный), китайский (упрощённый), корейский и японский.

Особенности синтаксиса Step 5 
При выборе английского интерфейса редактора программа автоматически включает английский синтаксис написания программ, на остальных языках синтаксис немецкий.

Редактор Step 5 позволяет написание программ используя три различных метода представления:

 Graph 5 для обох синтаксисов (немецкого и английского), поддерживается контроллерами Siemens 103 и старше. Этот вид представления служит для описания структуры последовательного программного управления.

Проблемы и решения 
Возможность использования разного синтаксиса в процессе работы с программой на языке программирования Step 5 обучения наряду с гибкостью и удобством для специалистов, у которых немецкий или английский языки являются родными, создают некоторые трудности в других странах. Особенно в процессе обучения языку программирования Step 5. На курсах обучения по программированию и обслуживанию контроллеров Simatic Step 5 специалисты учебных центров Siemens применяют немецкий синтаксис, а затем в процессе самостоятельной работы большинство ИТ-специалистов при выборе языка выбирают в качестве языка интерфейса английский (более привычный в среде ИТ-специалистов). Редактор программы в этом случае автоматически включает английский синтаксис и выглядит иначе.

Эта проблема была решена Siemens с выпуском новой версии контроллеров и языка Simatic Step 7, где нет жесткой привязке языка интерфейса к синтаксису программы, а есть возможность выбора и языка интерфейса и языка синтаксиса и делает работу более удобной.

Литература 
 Hans Berger: Automating with the SIMATIC S5-135U 3rd., revised edition, 1993

См. также 
 Simatic Step 7
 Simatic S5
 Simatic S7

Ссылки 
 Siemens-Simatic-Portal 

SIMATIC
Промышленная автоматика
Программируемые логические контроллеры